Egyesült Királyság
Szent Pál-székesegyház (London)
 Málta
Szent Pál-székesegyház (Mdina)
 Németország
Szent Pál-székesegyház (Münster)
 Albánia
Szent Pál-főszékesegyház (Tirana)
 Belgium
Szent Pál-székesegyház (Liège)
 Irak
Szent Pál-székesegyház (Moszul)
 Amerikai Egyesült Államok
Szent Pál-székesegyház (Yakima)